Isabel Alves de Carvalho, conhecida como Dona Belinha (Coelho Neto, 15 de agosto de 1901) é uma supercentenária brasileira.
Caso a idosa entre no Guinness Book, será considerada a pessoa mais velha do Brasil e a pessoa mais velha, ainda viva, do mundo, desbancando a japonesa Kane Tanaka, dois anos mais nova. Membros da família de Dona Belinha até tentaram incluí-la no Livro dos Recordes, mas por conta dos autos custos financeiros, acabaram desistindo.

História 
Isabel Alves de Carvalho nasceu em 1901, na cidade de Coelho Neto, mas acabou sendo registrada na cidade vizinha de Caxias.

Ainda muito nova, no ano de 1915, Isabel se casou e posteriormente ficou grávida de uma menina, mas a recém nascida veio à falecer após o parto.
Após essa perca, Isabel e seu marido foram morar na cidade de Coroatá, onde viveram até o fim do relacionamento, que durou mais de 30 anos.

Após à separação e supostos atos de violência  doméstica, Isabel se mudou para Bacabal, isso já na década de 70. Já no munícipo, Isabel trabalhou num Mercado Público e lá adquiriu o apelido de Dona Belinha.

Idade 

Até os dias atuais, Dona Belinha reside na cidade de Bacabal, Maranhão. E todo dia 15 de agosto há grande festa para comemorar mais uma passagem de idade da supercentenária. Todos seus familiares, colegas e vizinhos colaboram adquirindo bolos, salgados, balões ou criando vakinhas para arrecadar determinadas quantias para o festejo.

Supercentenários do Brasil

Mulheres
Decanos da Humanidade
Naturais de Coelho Neto (Maranhão)